Chin Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jin Shan (berg i Kina, Jiangsu), 
 Dajin Shan (ö), Shanghai, 

Robotskapade Kinaförgreningar